Le mot sheep, signifiant mouton en anglais, réfère notamment à :
 La Sheep, rivière canadienne de l'Alberta
 Sheep, une île écossaise
 Sheep, chanson de Pink Floyd (1977)
 Sheep, jeu vidéo (2000)
Sheep , chanson de Lay (2017)·